La Gamma Ethniki 2004-2005 è la 30ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2005-2006
      Retrocesse in Delta Ethniki 2005-2006

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 2005-2006
      Retrocesse in Delta Ethniki 2005-2006

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2004
Calcio nel 2005